El término horchata se aplica a ciertas bebidas azucaradas que, en función de los productos utilizados para su elaboración, puede denominarse:

 horchata de ajonjolí;
 horchata de almendra; 
 horchata de arroz;
 horchata de chufa;
 horchata de soya;
 horchata de coco;
 horchata de morro;
 horchata de pepitoria;
 horchata de avena;